Kappel kan henvise til flere byer:

 Kappel (Lolland) – sydvest for Nakskov
 Kappel – i østlige Sydslesvig vest for Slien nær udmundingen i Østersøen
 Kappel (Schweiz) – by 15 km syd for Zürich

Referencer